

Földrajzi név 
 Csehország
Perná, falu a Břeclavi járásban,  a Dél-Morvaországi kerületben

 Horvátország
 Perna, falu Topuszka községben, Sziszek-Monoszló megyében
 Perna (Pernik) egykori vár, ma várrom Topuszka közelében

 Lengyelország
Perna település a Nowy Ostrowy járásban, Kutno megyében, a Lódzi vajdaságban

Egyéb 
Perna indiai kaszt, mely főként Haryana államban található